Freda von Schwerin ist der Name von: 
 Freda Anna Wilhelmine Gräfin von Schwerin, geb. von Kleist (* 18. Mai 1872 in Münster i. W.; † 14. März 1957), verheiratet mit Friedrich Rudolf Bernhard von Schwerin
 Freda Elisabeth Helene Gräfin von Schwerin, geb. von Bethmann-Hollweg (* 17. März 1876 in Cannes; † 26. Dezember 1959 in Tübingen), verheiratet mit Ulrich Graf von Schwerin